Davidești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Davidești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Davidești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Davidești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui